Бермуди се први пут појавила на Олимпијским играма 1936. године и слала је своје спортисте на већину касније одржаних Летњих олимијских игара.

На Зимским олимпијским играма Бермуди се први пут појавила 1992. године. Бермуди представници су закључно са Олимпијским играма одржаним 2008. године у Пекингу освојили укупно 1 медаљу и то бронзану у боксу. Ту медаљу је освојио Кларенс Хил.

Национални олимпијски комитет Бермуда (-{Bermuda Olympic Association}-) је основан 1935. а признат од стране МОКа 1936. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Освојене медаље на ЗОИ

Спољашње везе 
 
 
 

Бермуди на олимпијским играма